Маринова — женская форма фамилии .
 Маринова, Виктория (1988—2018) — болгарская журналистка.
 Маринова, Зорница (род. 1987) — бывшая болгарская спортсменка по художественной гимнастике.
 Маринова, Софи (полное имя Софи́я Мари́нова Ка́менова; род. 1975) — болгарская певица цыганского происхождения, представительница Болгарии на конкурсе песни Евровидение 2012.
 Маринова, Тереза (род. 1977) — болгарская легкоатлетка, чемпионка Олимпийских игр 2000 в тройном прыжке, рекордсменка мира среди юниорок.